Meli kan syfta på:

 Meli – en berättelse av Selma Lagerlöf
 Meli (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Guinea 

 Mali (prefekturhuvudort), Labé Region, Mali Prefecture,

Marshallöarna 

 Mili Atoll (atoll i Marshallöarna), 

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar